Абу́ ’Абдулла́х Мухаммад VIII ибн Ю́суф (), по прозвищу аль-Мутамассик ( — самоотверженный); (, ? — , ) — эмир Гранады с 1417 по 1419 год и с 1427 по 1429 год из династии Насридов.

Биография 
Сын Юсуфа III. После отстранения от власти его отца 8-летнего Мухаммада VIII провозгласили эмиром. Власть сосредоточилась в руках придворного Али аль-Амина. В 1419 году совершён переворот, Бану Серрай из рода Абенсерагов свергает десятилетнего Мухаммада VIII, и ставят на его место Мухаммада IX, внука Мухаммада V. Абенсераги расставляют свои гарнизоны в Гуадисе и Ильоре под видом отражения кастильских нападений, а на самом деле для противостояния Ридвану Баннигасу, стороннику Мухаммада VIII.

В 1427 году Мухаммад VIII возвращает себе трон. Но через 2 года Бану Серрахи повторно ставит на трон Мухаммада IX, а Мухаммада VIII заключают в тюрьму в Салобренье, где он будет убит в 1431 году из-за опасений гранадского эмира.

Литература 
 R.H. Shamsuddín Elía, Historia de Al-Andalus, Boletín N° 53 −08/2006 Al-Ándalus III: El Sultanato De Granada (1232—1492)
 www.hukam.net,  Les Nasrides, Les Banû al-Ahmar à Grenade.
 web.genealogie.free.fr Espagne .
 Janine et Dominique Sourdel, Dictionnaire historique de l’islam, Éd. P.U.F., ISBN 978-2-13-054536-1, article : Nasrides pp. 615.
 Washington Irving, The Alhambra version sur Internet en anglais de Tales of the Alhambra, Ed. Padre Suarez, Granada, 1953. Traduction en français : Washington Irving, Ed. Phebus, Collection Domaine Romanesque, 

Правители Европы XV века